Okręty US Navy o nazwie USS "Tucson", pochodzącej od miasta Tucson:
 Pierwszy "Tucson" (CL-98) był lekkim krążownikiem przyjętym do służby w 1945, walczącym kilka tygodni w II wojnie światowej, a następnie w 1949 wycofanym ze służby.
 Drugi "Tucson" (SSN-770) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1995 i pozostaje w aktywnej służbie (stan na rok 2007).

Tucson